Esera puede referirse a:

 El río aragonés Ésera, afluente del Cinca.
 El género botánico de plantas carnívoras Drosera.